Augusta de Hesse-Kassel (en alemán: Auguste von Hessen-Kassel; 25 de julio de 1797 - 6 de abril de 1889), princesa y Landgravina, fue la esposa del Príncipe Adolfo, Duque de Cambridge, el décimo hijo de Jorge III del Reino Unido y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Augusta fue la nuera de Jorge III que más vivió, y fue la abuela materna de María de Teck, consorte de Jorge V.

Primeros años 
 
Su Alteza la Princesa y Landgravina Augusta de Hesse-Kassel, tercer hija del Príncipe Federico de Hesse y su esposa la Princesa Carolina Polixena de Nassau-Usingen, nació en el Castillo de Rumpenheim, Kassel, Hesse. A través de su padre, era bisnieta de Jorge II de Gran Bretaña. El hermano mayor de su padre era el Landgrave de Hesse-Kassel. En 1803, su tío fue elevado como Elector de Hesse, siendo así que la familia recibió un notorio nivel en la jerarquía Real.

Los abuelos paternos de Augusta tuvieron un matrimonio infeliz y cuando su abuelo Federico II de Hesse-Kassel, se convirtió al catolicismo romano. Su abuela, la princesa María de Gran Bretaña, llevó a sus hijos a la corte danesa donde su hermana, Louise, se casó con el rey Frederico V de Dinamarca. Los hijos menores de la princesa María permanecieron en Dinamarca y tuvieron cargos importantes en el ejército y el gobierno danés. El padre de Augusta era general en el ejército danés, por lo que creció principalmente en Dinamarca, pero pasó un tiempo en Hesse-Kassel.

Matrimonio 
Tras la muerte de la princesa Carlota Augusta, única hija legítima del Príncipe-Regente (luego rey Jorge IV), la sucesión del trono quedaba incierta. Fue entonces que tanto él como los hermanos que quedaban solteros, los duques de Clarence (luego rey Guillermo IV) y de Kent, contrajeron matrimonio rápidamente, con el propósito de engendrar el tan ansiado heredero del trono. Otros dos hermanos, los duques de Cumberland y de Sussex, ya estaban casados; lamentablemente, hasta ese momento, el duque de Cumberland había tenido 2 hijas nacidas muertas, mientras que los hijos del duque de Sussex estaban eliminados de la sucesión pues el matrimonio de sus padres era nulo según el Acta de Matrimonios Reales de 1772, por haberse realizado sin el consentimiento del rey. 

Augusta se casó por poderes en Kassel, Hesse, el 7 de mayo de 1818, con el Príncipe Adolfo, Duque de Cambridge. El matrimonio formal, con ambas partes presentes, se celebra en el Palacio de Buckingham, Londres, el 1 de junio de ese mismo año. Después de su matrimonio Augusta fue conocida como Su Alteza Real la Duquesa de Cambridge.

De este enlace nacieron 3 hijos:

Jorge Guillermo Federico Carlos (n. Cambridge House, Hannover, 26.3.1819 - m. Gloucester House, 17.3.1904), duque de Cambridge al suceder a su padre. Al estar en contra de los matrimonios arreglados, Se casó en privado y en contravención con el Acta de Matrimonios Reales de 1772, en la Iglesia de St. John, Clerkenwell, Londres, el 8 de enero de 1847, con Sarah Fairbrother. Tuvieron tres hijos, dos de los cuales nacieron antes del matrimonio, los cuales siguieron la carrera militar.
 George FitzGeorge (24 de agosto de 1843-2 de septiembre de 1907), casado con Rosa Baring.
 Adolphus FitzGeorge (30 de enero de1846-17 de diciembre de 1922), casado con Sofia Holden; en segundas nupcias con Margaret Watson.
 Coronel Sir Augustus FitzGeorge, KCVO, CB (12 de junio de 1847-30 de octubre de 1933).

 Augusta Carolina Carlota Isabel María Sofía Luisa (n. Schloss Montbrillant, Hannover, 19.7.1822 - m. Neustrelitz, 4.12.1916), casada con Federico Guillermo, Gran Duque de Mecklenburgo-Strelitz. Tuvo dos hijos, el primero falleció en el parto en 1845, y el segundo fue el Duque Adolfo Federico (22 de julio de 1848 - 11 de junio de 1914), quien sucedió a su padre como Gran Duque Adolfo Federico V en mayo de 1904.

 María Adelaida Guillermina Isabel (n. Hannover, 22.11.1833 - m. White Lodge, Richmond Park, Surrey, 27.10.1897), casada con Francisco, Duque de Teck.El duque y la duquesa de Teck tuvieron cuatro hijos:
 María de Teck (26 de mayo de 1867- 24 de marzo de 1953), consorte de Jorge V.
 Adolfo de Teck (13 de agosto de 1868-23 de octubre de 1927), duque de Teck y marqués de Cambridge, se casó en 1894 con lady Margarita Evelyn Grosvenor.
 Francisco de Teck (9 de enero de 1870-22 de octubre de 1910).
 Alejandro de Teck (14 de abril de 1874-16 de enero de 1957), conde de Athlone, se casó en 1904 con la princesa Alicia de Albany.

Últimos años y muerte 
Desde 1818 hasta la sucesión de la Reina Victoria y la separación de las coronas de Reino Unido y de Hannover, la duquesa de Cambridge vivió en Hannover, donde el duque sirvió de virrey en nombre de sus hermanos, Jorge IV y Guillermo IV.
Desde 1818 hasta el ascenso de la reina Victoria y la separación de las coronas británica y hannoveriana en 1837, la duquesa de Cambridge vivió en Hannover , donde el duque se desempeñó como virrey en nombre de sus hermanos, Jorge IV y Guillermo IV.

En 1827 Augusta permitió que un nuevo pueblo, fundado el 3 de mayo de 1827 y que se asentaría en el curso del cultivo y colonización de los páramos en el sur de Bremervörde, llevaría su nombre. El 19 de junio, la administración de la Alta Bailía Hanóver de Stade informó a los aldeanos que había aprobado el nombre elegido Augustendorf para su municipio (desde 1974 es una localidad componente de Gnarrenburg). 

El duque y la duquesa de Cambridge regresaron al Reino Unido, donde vivieron en Cambridge Cottage, Kew y después en el Palacio de St. James. En 1850 la duquesa quedaría viuda. Desde 1858 hasta su muerte en 1889, tendría como dama de compañía a Lady Geraldine Somerset, quien dejó unas interesantes memorias sobre Augusta y su familia, así como otros parientes de la familia real británica. 

La duquesa de Cambridge sobrevivió a su esposo por treinta y nueve años, muriendo a la edad de noventa y uno. La Reina Victoria escribió sobre la muerte de su tía: "Muy triste, aunque no por ella. Pero es la última de su generación y ya no tengo a nadie por encima de mí". 

En 1930, los restos del duque y la duquesa de Cambridge fueron retirados del Mausoleo de la Iglesia de Santa Ana y enterrados en la bóveda real de la capilla de San Jorge, a instancias de su nieta, la reina María.

Títulos y órdenes

Títulos 

 25 de julio de 1797 - 7 de mayo de 1818: Su Alteza Serenísima la Princesa Augusta de Hesse-Kassel.
 7 de mayo de 1818 - 6 de abril de 1889: Su Alteza Real la Duquesa de Cambridge.

Órdenes 

 Miembro de la Orden de familia de Jorge IV. (Reino Unido, antes de 1830)
 Dama de la orden del León Dorado (, 20 de mayo de 1883)

 31 de diciembre de 1877: Dama de la Orden de la Corona de la India. (Imperio británico)

Bibliografía

Referencias

Ancestros

Enlaces externos 

Nobleza de Reino Unido
Mujeres de la época georgiana
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Landgravinas de Hesse-Kassel
Nacidos en Kassel
Damas de la Orden de la Corona de la India
Princesas de Hannover por matrimonio
Miembros de la Orden de familia de Jorge IV
Damas de la Orden del León dorado
Nacidos en Offenbach del Meno
Fallecidos en Londres